Pionosomus är ett släkte av insekter. Pionosomus ingår i familjen fröskinnbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Fröskinnbaggar
Pionosomus